Фордајс има више значења:
 Фордајс (Арканзас)
 Фордајс (Небраска)